Plaats in Indonesië
 Suka Mulya (Lemong), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung
 Suka Mulya (Palas), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Suka Mulya (Bangkinang Seberang), een plaats in het bestuurlijke gebied Kampar in de provincie Riau
 Suka Mulya (Plampang), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumbawa in de provincie West-Nusa Tenggara
 Suka Mulya (Air Sugihan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Suka Mulya (Banyuasin III), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Suka Mulya (Betung), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Suka Mulya (Sematang Borang), een plaats in het bestuurlijke gebied Palembang in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Sukamulya, doorverwijspagina